Луковищи — название населённых пунктов:

Россия 
 Луковищи — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Луковищи — деревня в Локнянском районе Псковской области.